Зимний чемпионат 2000 () — 64-й розыгрыш профессионального чемпионата Мексики  по футболу с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Лигилья

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2000/2001 на rsssf.com

2000
Мексика
Спорт в Мексике в 2000 году